Little Valley ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Little Valley (Kalifornien)
 Little Valley (Kentucky)
 Little Valley (Town, New York)
 Little Valley (Village, New York)
 Little Valley (Utah)